|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Stanford (officieel Bank of the West Classic) van 2006 vond plaats van 24 tot en met 30 juli 2006 in de Amerikaanse stad Stanford. Het was de 35e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigster Kim Clijsters uit België slaagde erin haar titel te verlengen. In de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Zwitserse Patty Schnyder in twee sets. Clijsters wist voor de vierde keer het toernooi van Stanford op haar naam te schrijven. Het was haar 32e WTA-titel, de tweede van 2006.

Clijsters was de enige Belgische deelneemster. Er waren geen Nederlandse vrouwen op de baan.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Cara Black en Rennae Stubbs hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Daniela Hantuchová en Ai Sugiyama, strandde al in de eerste ronde.

Het als derde geplaatste duo Anna-Lena Grönefeld en Shahar Peer won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vierde geplaatste koppel Maria Elena Camerin en Gisela Dulko in twee sets. Het was hun eerste, en enige, gezamenlijke titel. De Duitse Grönefeld had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Israëlische Peer een.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Stanford 2006
Stanford